Jodorowsky steht für:

 Alejandro Jodorowsky (* 1929), chilenisch-französischer Filmregisseur, Dramatiker und Comicautor
 Brontis Jodorowsky (* 1962), mexikanisch-französischer Schauspieler und Theaterregisseur
 (261690) Jodorowsky, Asteroid des Hauptgürtels